

Basiliche 

 Basilica di Santa Chiara – chiesa di Assisi

 Basilica di Santa Chiara – chiesa di Napoli

Cattedrali 
Cattedrale di Santa Chiara – chiesa di Iglesias

Chiese 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Vicenza
 Chiesa di Santa Chiara Vergine – chiesa di Ferrara
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Acri
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Altamura
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Avignone
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Bari
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Bergamo
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Bogliasco 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Brescia
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Cagli
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Cagliari
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Caltagirone
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Castiglion Fiorentino
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Chieti
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Cortona
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Cossoine
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Crema
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Crotone
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Cuneo 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Foggia
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Francavilla Fontana
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Guardiagrele 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Horodkivka in Ucraina
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a L'Aquila
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Lecce
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Marciana Marina 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Massa
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Messina 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Milano, scomparsa
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Mondovì
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Monte San Savino 
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa di Murano, frazione di Venezia, sconsacrata e adibita a spazio commerciale
 Chiesa di Santa Chiara – chiesa a Nardò
 Chiesa di Santa Chiara (denominata ufficialmente chiesa di Santa Maria Assunta) – Noto
 Chiesa di Santa Chiara – Palermo
 Chiesa di Santa Chiara – Pieve di Cento
 Chiesa di Santa Chiara – Pisa
 Chiesa di Santa Chiara – Pistoia
 Chiesa di Santa Chiara – Porto
 Chiesa di Santa Chiara – Prato
 Chiesa di Santa Chiara – Ripatransone
 Chiesa di Santa Chiara – Roma
 Chiesa di Santa Chiara – Santa Fiora
 Chiesa di Santa Chiara  – denominata santa Klara Stoccolma
 Chiesa di Santa Chiara – Torino
 Chiesa di Santa Chiara – Trani
 Chiesa di Santa Chiara – Trento
 Chiesa di Santa Chiara – Tricarico
 Chiesa di Santa Chiara –Udine
 Chiesa di Santa Chiara – Venezia
 Chiesa di Santa Chiara – Verona
 Chiesa di Santa Chiara – Volterra
 Chiesa e convento di Santa Chiara – Nocera Inferiore 
 Chiesa di Santa Chiara – Rieti

Altri luoghi sacri 
 Ex chiesa di Santa Chiara – chiesa di Sansepolcro